Turnieje piłki ręcznej na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2018 odbyły się w dniach 23 czerwca – 1 lipca 2018 roku w Hiszpanii.

Informacje ogólne 
Spotkania odbyły się w dwóch halach: Campclar Sports Palace w Tarragonie oraz El Vendrell Pavilion w pobliskim El Vendrell. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn rywalizacja odbywała się w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, a czołowe dwójki z każdej z grup awansowały do fazy pucharowej.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecz o miejsca 5–6

Mecz o miejsca 7–8

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Śródziemnomorskie 2018
2018 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Hiszpanii